Calliano (Piemont), municipi italià de la província d'Asti, a la regió del Piemont
 Calliano (Trento), municipi italià de la província de Trento, a la regió de Trentino - Alto Adige